Fulla steht für:

 Fulla (Puppe)
 Fulla (Göttin)

der Familienname Fulla

 Ľudovít Fulla (1902–1980), slowakischer Maler